Майкл Блейк Марготт — американский артист, участник группы The Neighbourhood, бас-гитарист.

Карьера 
Майки — бас-гитарист рок-группы The Neighbourhood, наиболее известный своим дебютным альбомом I Love You. Майки и его коллеги по группе собрались вместе в 2011 году, он и группа выпустили свой дебютный расширенный альбом (EP), I’m Sorry … в мае 2012 года.

В альбом вошёл их хит Sweater Weather, который достиг № 1 в чарте альтернативных песен.

Примечания